Ровнополье — название населённых пунктов на Украине:

 Ровнополье — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Ровнополье — село в Высокопольском районе Херсонской области.

См. также 
 Равнополье